Untucht ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Carl Untucht (1870–1939), deutscher Unternehmer
 Peter Untucht (* 1958), deutscher Autor